Černih je priimek več osebnosti:

 Aleksander Černih (*1965), ruski hokejist.
 Grigorij Kuzmič Černih, sovjetski general.
 Ljudmila Ivanovna Černih (*1935), ruska astronomka.
 Nikolaj Stepanovič Černih (1931—2004), ruski astronom.
 Mihail Ivanovič Černih, sovjetski general.
 Sergej Aleksandrovič Černih, sovjetski general.